Abilis puede referirse a:

  Habilis u Homo habilis, homínido extinto; o
  Abylix, jefe hispano del siglo III a. C.